Konduktans har flere betydninger:
Elektrisk konduktans
Gaskonduktans